Instinto, o conceito psicológico
 Instinto (filme), com Anthony Hopkins
 Instinto (álbum), de Mickael Carreira
 Instinct (álbum), de Iggy Pop
 Instinct (série de televisão)